Die B Grupa 2012/13 war die 64. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison startete am 18. August 2012 und endete am 25. Mai 2013.

Spielmodus 
Im Gegensatz zu den Jahren zuvor wurde vor Saisonbeginn vom Bulgarischen Fußballverband keine Einteilung der Mannschaften nach geografischen und logistischen Gesichtspunkten vorgenommen. Stattdessen sollten die 16 Mannschaften jeweils zwei Mal in der Saison gegeneinander spielen. Nach dem Ausscheiden von FC Bdin Widin und FK Sportist Swoge im Juli 2012, da sie die Lizenzbestimmungen nicht erfüllen konnten, wurde die B Grupa mit 14 Mannschaften gestartet.

Die beiden Erstplatzierten stiegen direkt in die A Grupa auf, während die letzten vier Teams in die drittklassige W Grupa abstiegen.

Mannschaften

Stadien

Abschlusstabelle 

Swetkawiza Targowischte, Spartak Plewen und FC Tschawdar Etropole zogen sich für die nächste Saison zurück.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2012 13
Fußballsaison 2012/13